The Voice puede referirse a:
The Voice (concurso), un programa de televisión de concurso de talentos.
The Voice (Estados Unidos)
The Voice Dominicana
The Voice (Australia)
The Voice UK
The Voice Afrique Francophone
The Voice of Afghanistan
The Voice of Albania
The Voice (canción de Eimear Quinn), una canción interpretada por Eimear Quinn que ganó por la República de Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 1996.